Le Championnat des Caraïbes de rugby 2005 ou  2005 est une compétition organisée par la NACRA qui oppose les nations caribéennes.

Équipes engagées 

Poule A
 
 
 
 

Poule B

Format 

Les résultats sont pris en compte pour les qualifications à la Coupe du monde de rugby 2007 en France.

Poule A

Résultats

Classement 

 

|}

Poule B

Résultats

Classement 

 

|}

Finale

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la NACRA

Rugby à XV en 2005
2005